Unterseeboot 34 ou U-34 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boote durant la Première et Seconde Guerre mondiale et dans la marine moderne, la Deutsche Marine.

L'Unterseeboot 34 a été construit en 1914 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant être perdu en 1918. 
Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont aussi donné à deux autres U-boote une désignation similaire : 
L'Unterseeboot UB-34 a été construit en 1916 et s'est rendu en 1918. 
L'Unterseeboot UC-34 a été construit en 1916 et sabordé en 1918.

L'Unterseeboot 34 a été construit en 1936 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant être coulé en 1943.

L'Unterseeboot 34 (S184) est un sous-marin de type 212, construit en 2006 et en service de nos jours.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 2000